Замбия принимала участие в 12 летних Олимпийских играх, дебютировав на летних Олимпийских играх в Токио, под именем Северная Родезия. После игр в Токио Замбия не пропускала ни одной летней Олимпиады, кроме игр в Монреале.

В зимних Олимпийских играх Замбия не участвовала.

Спортсмены Замбии за всю историю выступлений завоевали 2 олимпийские медали (бронзу в боксе и серебро в лёгкой атлетике).

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Родезия на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Замбии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Замбия на официальном сайте Олимпийского движения